Рабо́та может означать:

 Работа — это выполнение действий во времени и пространстве с применением силы.
 Работа — функционирование какой-либо системы — механизма, биоценоза, организма или общности, — а также её части.
 Работа — то, что может быть сделано, изготовлено, произведение какого-либо труда, готовая продукция.
 Работа, в праве — деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. См. также Подряд (договор).
 Работа, в искусстве — опус, произведение искусства, творение какого-нибудь автора.
 Работа, в психологии — серьёзная деятельность, противопоставляемая игре или любви. Один из критериев нормальности (или излечения) пациента.

Физика 
 Механическая работа — физическая величина, зависящая от векторов силы и перемещения.
 Термодинамическая работа — количество энергии, переданной системе или полученной ей путём изменения внешних параметров системы.
 Работа выхода — количество энергии, которое необходимо сообщить электрону для его непосредственного удаления из объёма твёрдого тела.

Человеческий труд 
 Работа — деятельность человека; направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей;
 результат этой деятельности (также труд, произведение): печатная работа (статья, монография), дипломная, диссертационная;
 иногда отделяют деятельность, направленную на получение оплаты: работа (капитализм)
 Работа — место, где работник осуществляет трудовую деятельность.

Люди 
 Работа, Василий Григорьевич (род. 1931) — советский и российский лётчик-испытатель, майор авиации, Герой Российской Федерации.

См. также 
 Занятость
 Труд (значения)
 Work (значения)